Ministry of Kultur — сьомий альбом американського гурту Kultur Shock, що вийшов на початку 2011 року.

Перелік композицій 
 Choko ko ko
 Mujo Kuje
 Don't Shoot Me! 
 Duga
 Tamni Vilajet
 House of Labor
 High- Low 
 Sheitan
 She Works in a Coal Mine
 Revolutionary Intro
 Revolutionary Song

Альбоми Kultur Shock
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми